Tricorne peut désigner :
 Tricorne, un chapeau très en vogue au  ;
 Tricorne, un fromage de chèvre produit en Poitou-Charentes ;
  (El sombrero de tres picos), une nouvelle de Pedro de Alarcon publiée en 1874 ;
 Le Tricorne (El sombrero de tres picos), un ballet créé en 1919 ;
 Le Tricorne (Il cappello a tre punte), un film italien de Mario Camerini sorti en 1934.